

Patronyme 

 Ali Amran (né en 1969), auteur-compositeur-interprète algérien d'expression kabyle ;
 Edmond Amran El Maleh (1917-2010), écrivain et intellectuel marocain ;
 Rusli Amran (né en 1922), personnalité politique indonésienne.

Toponyme 

 Amran, petite ville située à l'ouest du Yémen et capitale du Gouvernorat d'Amran ;
 Gouvernorat d'Amran, gouvernorat du Yémen.

Autre 
 Bataille d'Amran, bataille opposant les loyalistes et les Houthis et qui se déroule de février à juillet 2014